Achille Brioschi – calciatore italiano
 Achille Brioschi – imprenditore italiano